Ciro Menotti est un acteur du Risorgimento.
César Luis Menotti est un entraîneur de football  argentin.
Gian Carlo Menotti est un compositeur américain.

Homonymie de patronyme